Alstrup Sogn henviser til flere artikler:
 Alstrup Sogn (Jammerbugt Kommune) – et sogn i Jammerbugt Kommune og i Brønderslev Provsti
 Alstrup Sogn (Vesthimmerlands Kommune) – et sogn i Vesthimmerlands Kommune og i Vesthimmerlands Provsti